Вячеславка — селище, Родинський район, Алтайський край, Росія
 Вячеславка — село, Бердянський район, Запорізька область, Україна